Ньюмба-я-Мунгу:
 Ньюмба-я-Мунгу — гидроэлектростанция в Танзании.
 Ньюмба-я-Мунгу — водохранилище в Танзании.